Takashi Irie peut désigner :
 Takashi Irie, lutteur japonais ;
 Takashi Irie, seiyū (acteur de doublage) japonais.